

Etape 1 
Den 5. juli 2014 — Leeds til Harrogate, 190,5 km
Den første etape startede i Leeds og sluttede i Harrogate. 
Efter at have været i udbrud i 50 km, sikrede Jens Voigt, feltets ældste rytter, sig bjergtrøjen. Etapen sluttede, som ventet, med en massespurt. Mark Cavendish kolliderede med Simon Gerrans i spurten, og det fik fatale følger for Cavendish, der udgik af Touren som følge af det.
Etapen blev vundet af tyske Marcel Kittel.

Etape 2 
Den 6. juli 2014 — York til Sheffield, 201 km

Tourens anden, og noget kuperede, etape startede i York og sluttede i Sheffield.
Cyril Lemoine var med i dagens udbrud, og endte med at tage bjergtrøjen fra Jens Voigt, da han havde fået flest points i løbet af dagen. 
Hen mod mål testede både Alberto Contador og Chris Froome favoritterne, og feltet blev reduceret til blot 21 ryttere. Vincenzo Nibali og Jakob Fuglsang, begge fra Astana, angreb på skift inden Nibali fik slået et hul og kom væk gruppen. Han nåede i mål med to sekunder ned til gruppen, og kunne iføre sig den gule førertrøje.

Etape 3 
Den 7. juli 2014 — Cambridge til London, 155 km
Tredje etape var den sidste og, med sine 155 km, den korteste af de tre etaper i Storbritannien i Touren 2014. Etapen startede i universitetsbyen Cambridge og etapens mål lå i London, Storbritanniens hovedstad. Uden nogen kategoriserede stigninger, lagde etapeprofilen også op til en massespurt.
Som ventet blev etapen afgjort i en massespurt, hvor tyskeren Marcel Kittel igen vandt.

Etape 4 
Den 8. juli 2014 — Le Touquet-Paris-Plage til Lille, 163,5 km
Fjerde etape, den første etape i Frankrig, startede i badebyen Le Touquet og dagens målstreg lå lidt uden for Lilles centrum. Etapens profil var flad, kun med to kategori 4-stigninger, så på forhånd lagde den forholdsvis korte etape op til en massespurt. 
Før etapens start udgik den tidligere vinder Andy Schleck. Få kilometer efter etapens start, styrtede Chris Froome, sidste års vinder, sammen med et par andre ryttere. Det lykkedes dog Froome at komme op til feltet igen. Dagens udbrud, bestående af Thomas Voeckler og Luis Maté, blev hentet omkring 16 km fra mål, og sprinterholdene gjorde sig endnu engang klar til en massespurt. Marcel Kittel vandt etapen, indtil videre sin tredje af slagsen i dette års Tour - han fortalte dog senere, at etape havde været meget hurtig og nervøs.

Etape 5 
Den 9. juli 2014 — Ypres til Arenberg Porte du Hainaut, 155,5 km

Femte etape startede i Ypres i Belgien og etapens mål lå uden for Arenberg-skoven. Starten i Ypres var med til at markere 100-året for starten af første verdenskrig, hvor Ypres blev var udsat for død og ødelæggelse - noget, som de følgende etaper i Nordfrankrig også markerede. 

Etapen var flad, men indeholdt flere brostensstykker. Efter godt 50 km kørte rytterne ind i Frankrig igen, og igennem Roubaix. Rytter fortsatte mod Arenberg-skoven, og ruten oprindeligt indeholdt ni brostensstykker fra forårsklassikeren Paris-Roubaix - på dagen blev dog to af brostensstykkerne, pavé nr. fem og syv, pillet ud af ruten af sikkerhedsmæssige hensyn, da området var udsat for kraftig regn. Første brostensstykke (pavé ni) lå efter 87 km og det sidste brostenstykke (pavé et) sluttede kun godt fem kilometer fra mål. Chris Froome var for anden dag i træk involveret i styrt, efter både 35 og 83 km - efter sidstnævnte styrt måtte den regerende Tour-vinder udgå af Touren, og pludselig stod Sky uden en frontfigur.

Da feltet ramte brostenene, blev det voldsomt splittet, med løbets førende rytter Vincenzo Nibali og hans hold i front. Især hans løjtnant Jakob Fuglsang gjorde et fantastisk stykke arbejde i at føre sin kaptajn mod målstregen, kun 19 sekunder senere end etapens vinder, hollandske Lars Boom. Nibali fik med femte etape avanceret sin føring gevaldigt og Alberto Contador, der måtte betragtes som hans største konkurrent, kom ind næsten to et halvt minut efter ham.

Etape 6 
Den 10. juli 2014 — Arras til Reims, 194 km

Etape 7 
Den 11. juli 2014 — Épernay til Nancy, 234,5 km

Etape 8 
Den 12. juli 2014 — Tomblaine til Gérardmer La Mauselaine, 161 km

Etape 9 
Den 13. juli 2014 — Gérardmer til Mulhouse, 170 km

Referencer 

E